Donnelly Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Donnelly Township (Marshall County, Minnesota)
 Donnelly Township (Stevens County, Minnesota)